Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2008 года — чемпионат по конькобежному спорту, который прошёл с 9 по 10 февраля в Берлине (Германия).

Среди женщин 
На чемпионат были заявлены 14 спортсменок из Европы (Германия — 4, Голландия — 4, Россия — 3, Норвегия — 1, Польша — 1 и Чехия — 1), 6 из Северной Америки и Океании (Канада — 4 и США — 2) и 4 из Азии (Япония — 2, Китай — 1 и Южная Корея — 1).

День 1

День 2

Итоговая таблица

Среди мужчин

День 1

День 2

Итоговая таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты мира в Германии
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
Февраль 2008 года
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью